Мохамед — фамилия.

Известные носители:
 Мохамед, Аида (род. 1976) — венгерская фехтовальщица на рапирах. Чемпионка Европы, многократный призёр чемпионатов мира и Европы, участница шести Олимпийских игр.
 Мохамед, Аль-Моатасембелла Али (род. 1996) — ливийский футболист.
 Мохамед, Антонио (род. 1970) — аргентинский футболист.
 Мохамед, Камил Абдулкадер (род. 1951) — премьер-министр Джибути.
 Мохамед, Мустафа (род. 1979) — шведский легкоатлет сомалийского происхождения.
 Мохамед, Надифа (род. 1981) — сомалийско-британская писательница.
 Мохамед, Саид Ахмед (род. 1947) — танзанийский писатель, романист, поэт и литературовед.